Cavioidea — надсемейство грызунов из парвотряда Caviomorpha.

Систематика

Филогения 
Д’Элия и соавторы (2019) приводят следующую кладограмму, обобщающую результаты предыдущих исследований:

Классификация 
К надсемейству относят три современных семейства:
 Семейство Паковые (Cuniculidae)
 Семейство Свинковые (Caviidae)
 Семейство Агутиевые (Dasyproctidae)
В число стволовых Cavioidea включают вымершее семейство “Eocardiidae”, вероятно, составляющее парафилетическую группу.

Примечания 

Грызуны